Magdalena Buendelmonti fou la dona del comte Lleonard I Tocco de Cefalònia i Zante. Era filla de Manente Buondelmonti i de Lapa Acciajouli. El 1381, a la mort del seu marit, va exercir la regència en nom del seu fill carles I Tocco fins al 1388. Va morir després del 1401.

Comtes de Cefalònia